Сапе́гино — название населённых пунктов в России:
 Сапегино — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Сапегино — деревня в Вяземском районе Смоленской области.

См. также 
 Сопегино — деревня в Вичугском районе Ивановской области.